Solen är ett släkte av musslor. Solen ingår i familjen Solenidae.

Solen är enda släktet i familjen Solenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor